HDW steht für:

 Hauptverband deutscher Wintersportler, ehemaliger sudetendeutscher Sportverband im Wintersport
 Haus des Deutschen Weines, Haus der Interessenvertretungen der deutschen Weinwirtschaft
 Haus der Wissenschaft Braunschweig 
 Haus der Werbung
 Hebdrehwähler
 Howaldtswerke-Deutsche Werft, deutsches Werftunternehmen

HDW